Atil kan syfta på:
Itil, tidigare huvudstad i khazariska riket

Geografi

Mexiko 

 Atil (ort), Sonora, 
 Atil (kommun), Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar